Памятник Хо Ши Мину в Москве — скульптурный монумент, установленный в честь вьетнамского политического деятеля Хо Ши Мина в Москве на одноимённой площади в Академическом районе города. Памятник был открыт 18 мая 1990 года.

Памятник 
Памятник выполнен из бронзы и камня и представляет собой портрет вьетнамского политического деятеля Хо Ши Мина на фоне символического солнца. Перед диском солнца установлена скульптура вьетнамца, который поднимается с колен. С обратной стороны солнечного диска находятся тропические цветы и два бамбуковых дерева. Композиция установлена на круглой плите. На пьедестале начертаны слова Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости, свободы».

История 
Памятник Хо Ши Мину был установлен в канун празднования дня его рождения 18 мая 1990 года на площади, названной в его честь в 1969 году.

Авторами памятника являются скульптор В. Е. Цигаль и архитектор Р. Г. Кананин.

После распада СССР у московских властей возникало желание демонтировать памятник и предлагалось перенести памятник на территорию посольства Вьетнама в Москве, вьетнамские дипломаты протестовали против такого развития событий. В итоге памятник был оставлен на прежнем месте.

Мнения о памятнике 
Мнения о памятнике Хо Ши Мину расходятся.

Некоторые люди за необычный для памятников внешний вид иронично называют его «памятником летающей тарелке». Не знающие, кто такой Хо Ши Мин, называют его «памятником 300-летию татаро-монгольского ига».

Однако для друзей Вьетнама — советских военных специалистов, работавших во Вьетнаме во время Вьетнамской войны — это место, где они в день рождения Хо Ши Мина 19 мая, ровно в 10 часов утра, без приглашения и напоминания ежегодно собираются вместе.

У находящихся в Москве вьетнамцев памятник Хо Ши Мину весьма популярен, и сюда часто приезжают кортежи вьетнамских свадеб.

Награды 
 Скульптор Владимир Цигаль за создание памятника Хо Ши Мину в Москве награждён вьетнамским орденом Дружбы.

Примечания

Ссылки 
 
 Памятник Хо Ши Мину на Wikimapia 

Хо Ши Мину
Академический район Москвы
Хо Ши Мин
Хо Ши Мин
Хо Ши Мин
Хо Ши Мин
Здания и сооружения, построенные в 1990 году в Москве
Скульптуры 1990 года